Miejscowości w USA:
 Table Rock – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Table Rock – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Pawnee
 Table Rock – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sweetwater